Розкішненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Розкішненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Розкішненська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район

 Розкішненська сільська рада — колишня назва Розкішнянської сільської ради Лутугинського району Луганської області.

Див. також 
 Розкішнянська сільська рада

Примітки